Шельтинг (Шельтинга) — голландская фамилия , по правилам нидерландско-русской практической транскрипции — ван Схелтинга.

Известные носители:

 Шельтинг, Вейбрант (ум. 1718) — шаубенахт флота Российской империи, отец контр-адмирала А. Е. Шельтинга.
 Шельтинг, Алексей Елеазарович (1717—1772) — контр-адмирал, сын Вейбранта Шельтинга.
 Шельтинг, Роман Петрович (1762—1834) — русский генерал-лейтенант, внук Вейбранта Шельтинга.
 
 Шельтинга, Юрий Владимирович (1891—1962) — советский контр-адмирал, сын Владимира Владимировича Шельтинга.
 Фон Шельтинг, Александр Романович (1894—1963) — австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли, русского происхождения.

См. также 
 гора Шельтинга  — вершина Восточно-Сахалинских гор;
 залив Шельтинга — залив в северной части Охотского моря;
 мыс Шельтинга — мыс на восточном побережье о. Сахалин;
 Ван Схелтинга, Тьерд Даниел (1914—1994) — нидерландский шахматист;

Примечания 

Шельтинги